Empereur en hongrois ;

Toponyme 
 Császár (commune)

Patronyme 

 Ákos Császár
 Gábor Császár
 Mónika Császár